Hipolit ima lahko več pomenov:
 Hipolit (ime)
 Hipolit (mitologija) - grško-mitološki sin Tezeja in bodisi Antiope bodisi Hipolite
 Hipolit (tragedija) - naslov Evripidove tragedije, temelječe na tem mitu
 Hipolit Rimski - cerkveni pisatelj, škof in svetnik; označen tudi kot:
 Protipapež Hipolit - drugi protipapež rimskokatoliške cerkve (umrl 235)
 Hipolit Novomeški